Budkov – comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale
Budkov – comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina